Дмитрий Александрович Лебедев:
 Лебедев, Дмитрий Александрович (1871—1937) — богослов, церковный деятель.
 Лебедев, Дмитрий Александрович (1887—1962) — советский генерал-майор.
 Лебедев, Дмитрий Александрович (род. 1982) — самбист, ЗМС России.